Il gruppo della pyrosmalite è un gruppo di minerali e politipi aventi le unità strutturali della pyrosmalite.

Minerali del gruppo della pyrosmalite 
 Friedelite
 Mcgillite 
 Nelenite  
 Pyrosmalite-(Fe)  
 Pyrosmalite-(Mn)  
 Schallerite

Altri progetti 

Pyrosmalite
Fillosilicati